Чезари ():

 Чезари, Антонио (1760—1828) — итальянский писатель и филолог, представитель пуризма в итальянском языке.
 Чезари, Гаэтано (1870—1934) — итальянский музыковед.
 Чезари, Джузеппе (1568—1640) — итальянский живописец, прозванный кавалером д’Арпино.